Лекотоварен автомобил е класификация за превозни средства с брутно тегло на автомобила до 3500 кг.

Бележки